Dora Schlatter ist der Name folgender Personen:
* Dora Schlatter (Schriftstellerin) (1855–1915), Schweizer Pädagogin und Schriftstellerin
 Dora Schlatter (Politikerin) (1890–1969), deutsche Politikerin (CDU)